

Cinema 
 Quattordici o guerra (Wild in the Streets) – film del 1968 diretto da Barry Shear

Musica 
 Wild in the Streets – album dei Circle Jerks del 1982 
Wild in the Streets – album degli Helix del 1987